Куцина — многозначный термин:
 Куцина — село в Болгарии;
 Куцина — вождь берберов.

См. также